Фодор () — угорське прізвище:

 Габор Фодор (1962) — угорський політик і юрист, міністр освіти Угорщини в 1994—95 роках.
 Джеррі Фодор (1935—2017) — американський філософ та психолінгвіст-експериментатор.
 Золтан Фодор (1985) — угорський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Степан (Іштван) Фодор (1907 — 2000) — угорський та український ботанік, доктор біологічних наук, професор.

Див. також 
 Фодора

Угорські прізвища